Trinidad forma spaniolă pentru „trinitate” (Sfânta Treime) poate să însemne: 

 Insula Trinidad, o insulă în Caraibe parte a statului Trinidad-Tobago
 numele spaniol al insulei Saunders din Insulele Falkland
 Trindade și Martim Vaz, un grup de insule braziliene
 Trinidad, Bolivia, un oraș din Bolivia
 Trinidad, Cuba, un oraș din Cuba
 Trinidad, Paraguay, un oraș din Paraguay
 Trinidad, Bohol, un oraș de pe Filipine
 Trinidad, Uruguay, un oraș din Uruguay
 Trinidad, Colorado, un oraș din Colorado, SUA
 Trinidad, California, un oraș din California, SUA
 Trinidad, Texas, un oraș în Texas, SUA
 Trinidad, (țigară), o marcă de țigară cubaneză renumită
 Trinidad (film), un film din anii 1950
 Trinidad (vapor), un vapor care a făcut parte din expediția lui Magellan
 Apache MyFaces Trinidad, eine quelloffene JSF-Komponentenbibliothek

Trinidad este numel următoarelor persoane:
 Nume:
 Félix Trinidad (* 1973), un boxer puertorican
 José Dionisio de la Trinidad de Herrera y Díaz del Valle (1781–1850), șeful statului Honduras în perioada 1824 - 1827 și 1830 - 1833

 Prenume:
 Trinidad Osorio (1929-2002), un artist mexican